The Last of the Mohicans (romance), de James Fenimore Cooper

Cinema
 The Last of the Mohicans (1920), com Wallace Beery
 The Last of the Mohicans (série), com Colbert Clark
 The Last of the Mohicans (1936), com Randolph Scott
 O Último dos Moicanos (1992), com Daniel Day-Lewis (original: The Last of the Mohicans)

Desambiguação